Безіменний — потік в Україні у Чортківському районі Тернопільської області. Правий доплив річки Збруча (басейн Дністра).

Опис 
Довжина потоку приблизно 6,62 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 5,72  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,16 . Формується декількома безіменними струмками.

Розташування 
Бере початок у селі Іванків. Тече переважно на південний схід через село Гуштинку і впадає у річку Збруч, ліву притоку річки Дністра.

Цікаві факти 
 У селі Іванків потік перетинає автошлях  (автомобільний шлях регіонального значення у Івано-Франківській, Тернопільській і Хмельницькій областях).
 На потоку існують природне джерело та водокачка.

Примітки

Джерела

Посилання 
 

Малі річки України
Річки Тернопільської області
Річки Чортківського  району